III Corps kan syfta på:
 III Corps (nordstatsarmén) – en armekår för nordstaterna under amerikanska inbördeskriget
 III Corps (Storbritannien) –  en armékår under den brittiska armén under första- och andra världskriget
 III Corps (USA) – en armékår i USA:s armé till och från sedan första världskriget